Esistono più comuni francesi con questo nome

Croix – Nord
Croix – Territorio di Belfort